Die Slovenska Nogometna Liga 1994/95, auch Liga Si.mobil Vodafone nach dem Sponsor genannt, war die vierte Spielzeit der höchsten slowenischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 7. August 1994 und endete am 31. Mai 1995.

NK Olimpija Ljubljana konnte den Titel verteidigen und wurde zum vierten Mal slowenischer Meister. In dieser Saison gab es sechs Absteiger. Die Liga wurde für die folgende Saison auf zehn Vereine reduziert.

Vereine

Abschlusstabelle 
Tabellenführer

Kreuztabelle

Relegation 
Die Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 14 ermittelten mit den beiden Zweitligisten Era Šmartno und Nafta Lendava zwei Plätze für die Saison 1995/96. Die Spiele fanden am 14. und 18. Juni 1995 statt.

Halbfinale 

|}

Finale 
Die Spiele fanden am 21. und 25. Juni 1995 statt.

|}

Torschützen

Einzelnachweise 

1994
Fußballsaison 1994/95